Timezone steht für:

 Timezone (Musiklabel), ein deutsches Independent-Label

siehe auch:

 Time Zone, ein Computer-Adventurespiel